Wills Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Wills Island (Massachusetts), Plymouth County
 Wills Island (Virginia), Suffolk County